Međuopćinska nogometna liga Dubrovnik-Korčula-Lastovo-Metković je u sezoni 1979./80. predstavljala nogometnu ligu petog ranga natjecanja prvenstva Jugoslavije. Prvak lige je ostvario plasman u Dalmatinsku nogometnu ligu, a iz lige se ispadalo u općinske nogometne lige.  
Sudjelovalo je 14 klubova s područja današnje Dubrovačko-neretvanske županije, a prvak je bio Slaven iz Grude.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 13. kolo) 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (14. – 26. kolo)   
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica

Izvori:

Unutarnje poveznice 
 Dalmatinska liga 1979./80.
 Prvenstvo ONS Dubrovnik 1979./80.
 Međuopćinska liga Split-Makarska 1979./80. 
 Međuopćinska liga Zadar-Šibenik 1979./80.

Vanjske poveznice

Izvori 
 Jurica Gizdić: 80 godina nogometa u Grudi : 1921. Grom - Slaven 2001., Gruda, 2001., , str. 79-81
  

1979-80 MOL Dubrovnik-Korčula-Lastovo-Metković
1979-80
MOL Dubrovnik